Kronecker pode se referir a:
 Hans Kronecker
 Leopold Kronecker

 Delta de Kronecker
 Teorema de Kronecker
 Teorema de Kronecker-Weber
 25624 Kronecker

Desambiguação